

Geografia

Caldecote (Buckinghamshire)
Caldecote (Cambridgeshire)
Caldecote (Hertfordshire)
Caldecote (Huntingdonshire)
Caldecote (Northamptonshire)
Caldecote (Warwickshire)